Goniopectinidae är en familj av sjöstjärnor. Goniopectinidae ingår i ordningen Paxillosida, klassen sjöstjärnor, fylumet tagghudingar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Goniopectinidae 10 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sjöstjärnor
Goniopectinidae